Катонвье́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Колонь. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32092.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 40 км западнее Тулузы, в 31 км к востоку от Оша.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 101 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 63 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 47 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 80,0 %). Из 47 активных жителей работали 46 человек (24 мужчины и 22 женщины), безработным был 1 мужчина. Среди 16 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Свв. Петра и Павла (XIX век)
 Руины часовни Нотр-Дам (XVII век)
 Замок Монтаньяк

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер